Della Rovere – włoski ród arystokratyczny pochodzący z Savony i panujący w księstwie Urbino w latach 1508–1631. Twórcami potęgi rodziny byli Francesco i Giuliano della Rovere, którzy kolejno w latach 1471–1484 i 1503–1513 panowali jako papieże Sykstus IV i Juliusz II.

Dzieje rodu 

Ród della Rovere wywodził się z Savony w Ligurii. Jego protoplasta, Leonardo della Rovere zajmował się sprzedawaniem ryb, jego syn Franciszek został papieżem i pod imieniem Sykstusa IV ugruntował pozycję swojej rodziny dzięki licznym nadaniom ziem i tytułów dla członków swojej rodziny, oraz aranżowaniu prestiżowych małżeństw. Praktyki takie były częste wśród nowożytnych papieży i przeszły do historii pod nazwą nepotyzmu. Papież Sykstus IV zasłynął ze zbudowania nazwanej jego imieniem Kaplicy Sykstyńskiej i reorganizacją Biblioteki Watykańskiej. Rzymska Bazylika św. Piotra w Okowach była kościołem rodu della Rovere.

Guidobaldo da Montefeltro, książę Urbino adoptował Franciszka Marię I della Rovere, syna swojej siostry i bratanka papieża Juliusza. Guidobaldo I, który był bezdzietny, wprowadził Franciszka Marię na swój dwór i w swoim testamencie z 1504 roku mianował go swoim następcą, zgodnie z umową jaką zawarł ze stryjem chłopca, papieżem. W 1508 roku, Franciszek Maria odziedziczył księstwo Urbino po śmierci swojego wuja, tym samym zakładając linię swojego rodu, która miała rządzić tym księstwem przez następne 126 lat. Panowanie Roverów w Urbino zakończyło się w 1626 roku, kiedy papież Urban VIII włączył je do Państwa Kościelnego. Jednakże honorowy tytuł księcia Urbino i część władzy nad księstwem nadal pozostała w rękach księcia Franciszka Marii II.

Wiktoria, ostatnia potomkini i jedyna dziedziczka rodu della Rovere (była jedynym dzieckiem przedwcześnie zmarłego Fryderyka Ubalda, syna Franciszka Marii II), poślubiła Ferdynanda II Medyceusza, wielkiego księcia Toskanii. Małżonkowie mieli dwoje dzieci: Kosmę III, najdłużej panującego księcia z rodu Medyceuszy i Franciszka Marię, kardynała.

Książęta Urbino z rodu della Rovere 
 Franciszek Maria I della Rovere (1490–1538)
 Guidobaldo II della Rovere (1514–1574)
 Franciszek Maria II della Rovere (1549–1631)
 Fryderyk Ubaldo della Rovere (1605–1623)

Kardynałowie z rodu della Rovere 
 Girolamo Basso della Rovere
 Domenico della Rovere
 Galeotto Franciotti della Rovere
 Sisto Gara della Rovere
 Marcello Lante della Rovere
 Giulio Feltre della Rovere

Drzewo genealogiczne 
Genealogia rodu della Rovere od XIV wieku.

 – papieże
 – książęta Urbino

Galeria

Przypisy 

 
Włoska szlachta